Le championnat d'Algérie de football 1986-1987 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 20 équipes.

L'EP Sétif remporte son premier titre de champion d'Algérie depuis 1968 et le deuxième au total.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier

Résultats 

 EPS-MCS match télévisé.

(*) Le WM Tlemcen a gagné sur tapis-vert (3-0) face au CM Constantine à cause de la participation du joueur Benabderrahmane Adlane suspendu pour 4 matches.
(**) Le Mouloudia Baladiyet Saida (MBS) change de nom pour celui du Mouloudia Chariketes Saida (MC Saïda)) à partir de la 11e journée.

(*) CMC-WAT 1-0 sur le terrain. Match gagné par le WAT sur tapis vert (3-0) après que ce dernier a formulé des réserves sur la présence sur la feuille de match du joueur, apparemment suspendu, Benaderrahmane. 
(**) Le CM Constantine ne s'est pas présenté sur le terrain, en guise de protestation contre la décision de la FAF de lui retirer le gain du match face au WA Tlemcen.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1986-1987
 Championnat d'Algérie de football D2 1986-1987

Championnat d'Algérie de football
Football en 1986
Football en 1987